de Latijnse benaming voor de officiële notities van transacties; zie Acta (notities)
 Acta Apostolicae Sedis
 Acta Apostolorum, de Handelingen der Apostelen
 Acta diurna, ook Acta Urbis of Acta Populi Romani
 Acta Martyrum, Martelaarsakten
 Acta Sanctorum
 ACTA, de afkorting voor Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 Acta (kerkelijke notulen), officiële notulen en/of handelingen van kerkelijke vergaderingen, bijvoorbeeld van een synode
 ACTA, de Engelse afkorting voor de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)